Кураш — село в Україні, у Дубровицькому районі Рівненської області
 Кураш — вид боротьби

Див. також 
 Кураш (прізвище)